Ломброзо (Лумброзо) — сефардская фамилия, встречающаяся среди евреев в Тунисе, Италии и французском Марселе. Фамилия эта дала ряд выдающихся еврейских деятелей; большинство называют себя Лумброзо.

 Лумброзо, Исаак (1680—1752) — главный раввин Туниса и талмудист.
  (1871−1954) — итальянская писательница, дочь Чезаре Ломброзо.
 Ломброзо, Чезаре (1835—1909) — итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве.
 Лумброзо, Якоб (?—1665/1666) — португальский путешественник; первый еврей, навсегда поселившийся в Новом Свете.

Примечания 

Фамилии по алфавиту
Еврейские фамилии
Сефардские фамилии